Příjmení Špáta nese více různých osobností:

 Jan Špáta (1932–2006) – český kameraman, režisér a vysokoškolský pedagog
 Luboš Špáta (* 1941) – český a československý lékař a politik
 Olga Malířová Špátová (* 1984) – česká dokumentaristka

Česká příjmení